La Superliga serba 2013-2014 (detta anche Jelen SuperLiga per motivi di sponsorizzazione) è stata l'ottava edizione della massima serie del campionato di calcio serbo. La stagione è iniziata il 10 agosto 2013 ed è terminata il 28 maggio 2014. La  ha vinto il titolo per la seconda volta.

Novità 
Il BSK Borča e lo Smederevo, piazzatesi agli ultimi due posti nella stagione 2012-2013, sono retrocessi in Prva Liga Srbija. Al loro posto sono state promosse il Napredak Kruševac e il Čukarički Stankom, rispettivamente prima e seconda classificata della Prva Liga.

Il 30 luglio 2013 viene annunciato che, a causa di gravi problemi finanziari, l'Hajduk Kula non avrebbe preso parte al campionato Serbo 2013-2014. Il suo posto è stato preso dalla terza classificata della Prva Liga Srbija 2012-2013, il Voždovac di Belgrado.

Regolamento 
La squadra campione di Serbia è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2014-2015.
La seconda e la terza classificata sono ammesse rispettivamente al secondo e al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2014-2015.
Le ultime due classificate sono retrocesse direttamente in Prva Liga Srbija.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Serbia
      Ammessa alla UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla UEFA Europa League 2014-2015
      Retrocesse in Prva Liga 2014-2015

Spareggio promozione/retrocessione

Risultati

Classifica marcatori

Verdetti 
 Campione di Serbia: 
 In UEFA Champions League 2014-2015: 
 In UEFA Europa League 2014-2015: ,  e 
 Retrocesse in Prva Liga Srbija: ,

Note

Voci correlate 
 Kup Srbije 2013-2014

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014